Вайнленд:

 Вайнленд — постмодернистский роман 1990 года Томаса Пинчона.
 Вайнленд — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.
 Вайнленд, Дэвид (род. 1944) — американский физик, лауреат нобелевской премии по физике.